Licuadora puede referirse a:

 La licuadora (centrifugación), electrodoméstico utilizado para extraer el zumo de las frutas y hortalizas por centrifugación. Es conocido como «licuadora» en España, y como «juguera eléctrica» o «extractor de jugos» en Hispanoamérica.
 La licuadora (trituración), electrodoméstico con un motor eléctrico que hace girar unas cuchillas que muelen los alimentos. Es conocido como «licuadora» en Hispanoamérica, y como «batidora de vaso» en España.
 La licuadora de mano, electrodoméstico que permite moler los ingredientes de una receta en el recipiente en el que se prepara la misma. Es conocido como «licuadora de mano» en Hispanoamérica, como «batidora de mano» o «batidora de brazo» en España, y, en ambos lugares, también como minipimer.